Foglia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Foglia, vattendrag, Marche, Fiume Foglia, 
 Foglia, Palazzolo sull'Oglio, ort, Lombardiet, Provincia di Brescia, 

Robotskapade Italienförgreningar